Tjepintsi kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjepintsi (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Rudozem, 
 Tjepintsi (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad), Stolitjna Obsjtina,